Харолд и Мод може да се отнася за:

 Харолд и Мод – американски филм от 1971 година
 Харолд и Мод (тв театрална постановка) – българска телевизионна театрална постановка от 1978 година
 Харолд и Мод – роман

Вижте също 
 Колин Хигинс